Air Go Airlines ist der Name zweier Fluggesellschaften:

 Air Go Airlines (Griechenland)
 Air Go Airlines (Ägypten)